Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993 () проводился в городе Оттава (Онтарио) c 6 по 14 марта 1993 года. Турнир проводился в 64-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 27-й раз, в Оттаве — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1993 в городе Женева (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды скипа Расса Ховарда это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Рик Фолк). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северная Онтарио (скип Рик Лэнг).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 4-го места

(поскольку у четырёх лучших команд в результате оказалось одинаковое количество побед, то все четыре команды вышли в тай-брейки для определения трёх, которые выйдут в плей-офф)

Тай-брейки 
Между четырьмя командами, разделившими первое место с одинаковым количеством побед, была сыграна серия тай-брейков (каждая команда сыграла два матча) по олимпийской системе, в плей-офф за медали чемпионата выходили первые три команды.

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1993 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  /  Trevor Alexander

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1993 Labatt Brier
 1993 Labatt Brier - Curlingzone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1993
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993

1993
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 1993 году